«Jazz W Wolnych Chwilach» () — третій студійний альбом польського реппера O.S.T.R., випущений 5 грудня 2003 року лейблом Asfalt Records. Альбом записаний на двох дисках. Всі треки спродюсовані самим O.S.T.R..

Список композицій 

Музичні альбоми 2003